NGC 3099 est une très vaste et lointaine galaxie elliptique située dans la constellation du Petit Lion. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique est de , ce qui correspond à une distance de Hubble de . NGC 3099 a été découverte par l'astronome germano-britannique William Herschel en 1785.

Selon la base de données Simbad, NGC 3099 est une galaxie LINER, c'est-à-dire une galaxie dont le noyau présente un spectre d'émission caractérisé par de larges raies d'atomes faiblement ionisés.

NGC 3099 est identifié faussement à une paire de galaxies en certains endroits, mais PGC 29088 situé à proximité fait partie d'une paire de galaxies, comme on peut le voir aisément sur l'image de l'étude SDSS. Puisque la distance de Hubble de PGC 29088 est égale à , ces trois galaxies font probablement partie d'un trio de galaxies.

À ce jour, une mesure non basée sur le décalage vers le rouge (redshift) donne une distance d'. Cette valeur est à l'intérieur des valeurs de la distance de Hubble.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des objets du NGC

Liens externes 

 NGC 3099 sur le site du professeur C. Seligman

3099
Constellation du Petit Lion
Galaxie elliptique
Galaxie LINER
Objet céleste découvert en 1785
Objet céleste découvert par William Herschel